Příjmení Senft má více nositelů:

 Emanuel Senft (1870–1922), rakouský a český lékárník
 Michael Senft (* 1972), německý vodní slalomář
 Simon Senft (* 1982), německý sportovní šermíř, fleretista